HMS Queen Elizabeth (1913), een slagschip in de Eerste en Tweede Wereldoorlog
 HMS Queen Elizabeth (2017) (R08), een vliegdekschip van de Queen Elizabethklasse